Сан Хуан Гранде има више значења:

 Сан Хуан Гранде (Уанимаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хуан Гранде (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Хуан Гранде (Атлаутла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику